Protin ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Lambotte-Protin (1876–1963) belgische Autorin, Kunstsammlerin und -kritikerin
 Mariette Protin (1906–1993), französische Schwimmerin 
 Robert Protin (1872–1953), belgischer Radrennfahrer